Rivetti ima više značenja:
 Rivetti, Cuneo
 Rivetti, Torino